Ernest Parker – australijski tenisista
 Ernest Parker – brytyjski pływak, olimpijczyk z 1920